The Early Years (band)
 The Early Years (Eluveitie)
 The Early Years (Dannii Minogue)